Kott:
 język kott

 Bogusław Kott
 Jan Kott